Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Urbain (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence, ou bien  au saint pape Urbain Ier, mort martyr vers 230, ou bien à saint Urbain, un des dix-huit martyrs de Saragosse, mort vers 304. Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Saint-Urbain se trouve (ou se trouvait) dans la rue.

en  
Rue Saint-Urbain, à Jodoigne
Rue Saint-Urbain, à Tellin

au  () 
Rue de Saint-Urbain, à Chicoutimi
Rue Saint-Urbain, à Montréal

en  
Rue Saint-Urbain, à Bar-le-Duc
Rue Saint-Urbain, à Nancy
Rue Saint-Urbain, à Strasbourg
Rue Saint-Urbain, à Thionville

Urbain Rue